Kuala Penyu (district), een district in de Maleisische deelstaat Sabah
 Kuala Penyu (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Kuala Penyu